Андреевский район:

 Андреевский район — район Талды-Курганской и Алма-Атинской области в 1928—1992 годах
 Андреевский район — название Киришского района Ленинградской области в 1927—1931 годах
 Андреевский район — район Алтайского края и Новосибирской области, упразднённый в 1963 году
 Андреевский район — район Оренбургской области в 1929—1959 годах
 Андреевский район — район Смоленской области в 1935—1958 годах
 Андреевский район — район Ростова-на-Дону, упразднённый в 1956 году
 Андреевский район — район Туркменской ССР в 1938—1955 годах
 Андреевский район — район Украинской ССР в 1924—1930 и 1935—1962 годах